Lagurus kan syfta på:

 Lagurus – ett släkte i växtfamiljen gräs, se harsvansar
 Lagurus (djur) – ett släkte sorkar